Суры:
 Суры — ведийские божества, сражающиеся с асурами.

Населённые пункты России:

 Суры — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Суры — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Суры — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Суры — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Суры — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.